Fictief figuur
 Jos Sneyers, personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke

Personen met de achternaam Sneyers
 Elizabeth Sneyers, Belgisch advocate en feministe
 René Sneyers, Belgisch chemicus en kunsthistoricus

Nederlandse of Vlaamse achternaam